Dryden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dryden Township (Michigan)
 Dryden Township (Minnesota)
 Dryden Township (Oklahoma)